И́горь Никола́евич Сухи́х (родился 18 ноября 1952) — российский литературовед и критик, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы СПбГУ.

Биография 
Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета (1976). В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1990 — докторскую диссертацию.

Работал в качестве приглашённого профессора в университетах Гронингена (Голландия), Хельсинки (Финляндия), Пловдива (Болгария), Чонана (Республика Корея).

На сегодняшний день преподаёт на кафедре истории русской литературы филологического факультета СПбГУ.

Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Член редколлегии журнала «Нева», «Новой Библиотеки поэта», газеты «Литература».

Лауреат премии журнала «Звезда» (1998) за цикл статей о русской классике, Гоголевской премии (2005) за книгу «Двадцать книг XX века»

Автор более 500 работ по истории русской литературы и критики XIX—XX веков. Составитель и комментатор собраний сочинений И. Бабеля (В 4 т.), М. Булгакова (В 3 т), М. Зощенко (в 7 т.), А. Чехова (В 5 т), сборников И. С. Тургенева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, В. С. Высоцкого, антологий русской критики об А. П. Чехове, «Отцах и детях», «Грозе», «Войне и мире» и др. Один из самых известных исследователей жизни и творчества писателя Сергея Довлатова.

И. Сухих — научный руководитель и редактор учебно-методического комплекса по литературе XVII—XX веков для 5—11 классов (Москва, Издательский центр «Академия»).

Библиография 
 Проблемы поэтики А. П. Чехова. — Л., 1987.
 Сергей Довлатов: Время, место, судьба. — СПб., 1996.
 Книги XX века. Русский канон. — М., 2001.
 Двадцать книг XX века. — СПб., 2004.
 Сергей Довлатов: Время, место, судьба. — Изд. 2-е, с изм. —СПб., 2006.
 Проблемы поэтики Чехова. — Изд. 2-е, доп. — СПб., 2007.
 Чехов в жизни: сюжеты для небольшого романа. — М., 2010.
 Сергей Довлатов: Время, место, судьба. — Изд. 3-е. — СПб., 2010.
 Проза советского века: три судьбы. Бабель. Булгаков. Зощенко. — СПб., 2012.
 Русская литература для всех. Классное чтение! В 3 т. — СПб., 2013.
 Русский канон. Книги XX века. — М., 2013.
 От… и до… Этюды о русской словесности. — СПб., 2015
 Структура и смысл. Теория литературы для всех. — СПб., 2016.
 Русский литературный канон (ХІХ—ХХ вв.). — СПб., 2016
 Сергей Довлатов: Время, место, судьба. — Изд. 4-е. — СПб., 2017.
 Русская литература для всех. Классное чтение! В 3 т. — СПб., 2017.
 Структура и смысл. Теория литературы для всех. — Изд. 2-е. — СПб., 2018.
 Книги XX века. Русский канон. — СПб., 2019.
 Васильева И. Э., Ильюхина Т. Ю., Оверина К. С., Овчарская О. В., Степанов А. Д., Степанова А. С., Сухих И. Н. Ранний Чехов: проблемы поэтики / под ред. А. Д. Степанова. — СПб. : Нестор-История, 2019. — 192 с. — ISBN 978-5-4469-1543-9.

Примечания

Ссылки 
 Сухих, Игорь Николаевич. Учебники по литературе.
 Страница на сайте факультета филологии и искусств СПбГУ.
 Золотой фонд лекций «Русского мира».
 Журнальный зал.
 Профиль И. Н. Сухих в РИНЦ.

Персоналии по алфавиту
Учёные по алфавиту
Родившиеся 18 ноября
Родившиеся в 1952 году
Доктора филологических наук
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Литературоведы России
Чеховеды
Историки литературы России
Литературные критики по алфавиту
Литературные критики СССР
Литературные критики России
Литературные критики XX века
Литературные критики XXI века
Литературоведы СССР
Авторы учебников литературы